Ultimo steht für:

 Ultimo, Bezeichnung im Bankwesen für den letzten Geschäftstag eines Monats
 Ultimo (1913), deutsches Stummfilmdrama aus dem Jahre 1913 mit Erich Kaiser-Titz
 Ultimo (Manga), japanische Mangaserie
 Ultimo (Sänger), italienischer Sänger
 italienischer Name der Gemeinde Ulten in Südtirol
 ein Stadtteil von Sydney, siehe City of Sydney#Geographie
 eine zweiwöchentlich erscheinende Stadtillustrierte in Bielefeld und Münster
 Ultimo, ein Orderzusatz